Staderini è un cognome italiano. Può riferirsi alle seguenti persone:

 Aristide Staderini (1845 – 1921), imprenditore italiano, inventore di un sistema di catalogazione dei libri
 Bice Staderini  (1898-1977), giusta tra le nazioni
 Francesco Staderini, magistrato italiano, già presidente delle Corte dei Conti
 Giuseppe Staderini (1870-1944), bibliotecario italiano
 Mario Staderini (n. 1973), politico italiano, già segretario di Radicali Italiani